Гней Октавий () — имя нескольких древних римлян:
 Гней Октавий Руф
 Гней Октавий (претор) — претор 205 до н. э.
 Гней Октавий (консул 165 года до н. э.)
 Гней Октавий (консул 128 года до н. э.)
 Гней Октавий (консул 87 года до н. э.)
 Гней Октавий (консул 76 года до н. э.)